Entorrhizomycota és un petit grup de fongs abans classificats com basidiomicots que poden formar agalles en les arrels de certes plantes. Filogenèticament constitueix el clade basal dels fongs dicaris.

Referències 

Fongs